Усть-Журавлиха — село в Усть-Пристанском районе Алтайского края. Входит в состав Красноярского сельсовета.

География 
Расположено на левом берегу реки Журавлихи, вблизи места её впадения в реку Чарыш. Абсолютная высота — 158 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1760 году. В 1926 году в Усть-Журавлихе имелось 693 хозяйства и проживало 3719 человек (1802 мужчины и 1917 женщин). В национальном составе населения того периода преобладали русские. Действовали школа I ступени, изба-читальня, лавка общества потребителей и сырозавод. В административном отношении являлось центром Усть-Журавлихинского сельсовета Пристанского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 %.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Пристанского района